Satine ist der Name von

 Satine Phoenix (* 1980), Philippinisch-Amerikanische Illustratorin, Malerin und Model
 Elena Satine (* 1987), Georgisch-Amerikanische Schauspielerin und Sängerin 

siehe auch
 Satin (Begriffsklärung)